

Personalidades 
 Vasco da Gama — navegador português

Clubes desportivos 
 Club de Regatas Vasco da Gama — clube desportivo do Rio de Janeiro, Brasil
 Associação Desportiva Vasco da Gama — clube desportivo de Rio Branco, Acre, Brasil
 Clube de Regatas Vasco da Gama — clube de remo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
 Vasco da Gama Futebol Clube - clube desportivo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
 Vasco Esporte Clube — clube desportivo de Aracaju, Sergipe, Brasil.
 Clube de Regatas Vasco da Gama (Distrito Federal) — clube desportivo do Distrito Federal, Brasil.
 Clube de Desportos de Vasco da Gama — clube desportivo de Goa, Índia
 Clube de Futebol Vasco da Gama — clube desportivo de Vidigueira, Portugal
 Vasco da Gama Atlético Clube — clube desportivo de Sines, Portugal
 Club de Regatas Vasco da Gama (África do Sul) — clube desportivo de Parrow, Cidade do Cabo, África do Sul

Estruturas 
 Aquário Vasco da Gama — aquário em Portugal
 Ponte Vasco da Gama — mais longa ponte da Europa
 Centro Vasco da Gama — centro comercial em Portugal, no Parque das Nações

Geografia 
 Vasco da Gama (bairro do Rio de Janeiro) — bairro da cidade do Rio de Janeiro
 Vasco da Gama (Recife) — bairro da cidade do Recife
 Vasco da Gama (Goa)  — cidade no estado de Goa, na costa oeste da Índia

Marinha 
 Vasco da Gama (couraçado) — couraçado da Marinha Portuguesa
 NRP Vasco da Gama (F330) — fragata ao serviço da Marinha Portuguesa
 Classe Vasco da Gama — classe de fragatas

Desambiguações de esportes
Desambiguações de antropônimos